Schinkel kan syfta paa:

 von Schinkel – flera svenska och tyska adliga ätter
 von Schinkel (2264)  – adlad 1818
 von Schinkel (2315) – adlad 1840
 Schinkel, Schleswig-Holstein – en kommun i Schleswig-Holstein